George Black peut faire référence à :  
  (1854–1936), homme politique australien ;
 George Black (1873–1965), homme politique canadien ;
  (1904–1932), homme politique néo-zélandais ;
  (1932- ), officier et pilote britannique ;
  (1778–1854), constructeur de navire canadien ;
  (1890–1945), impresario britannique ;
  (1875–1959), grand-père de Conrad Black ;
  (1911–1976), homme d'affaires canadien et père de Conrad Black ;
  (1835–1886), homme politique américain ;
 , homme politique d'Irlande.